Ел Нанзал има више значења:

 Ел Нанзал (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Нанзал (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Нанзал (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Нанзал (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику